Naselja u BiH:
 Rasavci (Donji Vakuf, BiH), naselje u općini Donji Vakuf
 Rasavci (Prijedor, BiH), naselje u općini Prijedor